La Spirale est une salle de concerts fondée en mars 1986 dans la ville de Fribourg, en Suisse.

Histoire 
Située au cœur de la vieille ville de Fribourg, cette cave est l'ancienne guinguette du Hockey Club Fribourg Gottéron. Depuis le , plus de  manifestations culturelles, principalement musicales, ont eu lieu à la Spirale, à raison d’une soixantaine de soirées par année.

En été 1994, le comité de la Spirale décide de procéder à des interventions afin d'augmenter la capacité d’accueil et le confort du lieu. À l'occasion de son dixième anniversaire en 1996, la Spirale a produit le CD Instants d’année, composé d’extraits de concerts enregistrés dans sa cave. En 2003, la Spirale subit de grandes transformations pour améliorer encore l’espace du lieu et lui donner sa forme actuelle.

En 2007, le président de La Spirale et futur conseiller fédéral Alain Berset déclare avoir dégagé un bénéfice pour la première fois depuis 2002. Les raisons de cette reprise sont notamment des soutiens supplémentaires de l'alliance Coriolis et de la Loterie Romande, ainsi que le succès de quatre soirées consacrées aux Young Gods.

L'ancien administrateur de la Spirale de 2002 au  est condamné en  au remboursement de  francs suisses réclamés par le club, ainsi qu'à 240 heures de travaux d'intérêt général, pour abus de confiance.

À l'occasion de ses 30 ans, La Spirale organise en  un festival de jazz de 4 jours lors desquels les jazzmen Thierry Lang, Anouar Brahem, François Couturier, Avishai Cohen, ou encore Fred Wesley se succèdent sur les scènes de Le Spirale, de l'Équilibre ainsi que du Nouveau Monde.

Programmation
Conçue à l'origine comme club de jazz, la Spirale s’est ouverte à plusieurs genres musicaux : jazz, blues, chanson, musiques traditionnelles ou rock, mais également à l'humour ou au cinéma. Des têtes d’affiches internationales côtoient des artistes régionaux et locaux.

Références

Lien externe 
 

Salle de concert en Suisse
Culture dans le canton de Fribourg
Fribourg (Suisse)
Bâtiment dans le canton de Fribourg